Бёклер — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:
 Бёклер, Иоганн Генрих (1611—1672) — немецкий энциклопедист, историк.
 Бёклер, Георг Андреас (1644—1698) — немецкий архитектор и механик.
 Бёклер, Ганс (1875—1951) — немецкий политический, общественный и профсоюзный деятель.
 Беклер, Антуан (1856—1939) — французский вирусолог, иммунолог.